

Cinema 
Just Like Heaven – film del 1930 diretto da Roy William Neill
Se solo fosse vero (Just Like Heaven) – film del 2005 diretto da Mark Waters

Musica 
Just Like Heaven – singolo dei The Cure del 1987